Чемпионат Турции по баскетболу 2012/2013 являлся 33 сезоном «ТКБЛ» - высшего женского баскетбольного дивизиона Турции. Чемпионом Турции в 11-й раз (8-й раз подряд) стала команда из Стамбула «Фенербахче».

Регламент 
Турнир проводится в два этапа

1) регулярный сезон — 14 команд с 20 октября 2012 года по 31 марта 2013 года играют между собой по круговой системе дома и на выезде.

2) плей-офф — восемь лучших команды «регулярки» образуют сетку, начиная с четвертьфинала. Серии плей-оффа проходят до двух побед (1/4 финала) и до трёх побед (полуфинал и финал).

Участники 

 *– места команд в подэлитном дивизионе «ТКБ2Л»

Регулярный сезон 
Турнирная таблица 

 *-команде засчитаны два технических поражения

Плей-офф

ФИНАЛ

Итоговое положение 

  Галатасарай
 3. Кайсери КАСКИ  
 4.  Стамбульский Университет  
 5.  Мерсин ББ  
 6.  Тарсус Беледи  
 7.  Хоменд Антакья  
 8.  Сейхан Беледиспор  
 9.  Оптимум Тед Колейлие  
 10. Ботас Спор 
 11. Чаник Беледие
 12. Бешикташ  
 13. Эдремит Беледие
 14.  Самсун Баскетбол

Лучшие 
По версии сайта Eurobasket.com

Символическая пятёрка турнира 
  Бирсел Вардарлы («Фенербахче») 
  Шавонте Зеллус («Мерсин ББ»)
  Энджел Маккатри («Фенербахче») 
  Эрлана Ларкинс («Мерсин ББ»)
  Энн Воутерс («Галатасарай»)

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Примечания

Ссылки 
 Оф. сайт TKBL 
 Статистика турнира на сайте Европейский баскетбол 

2012 год в баскетболе
2013 год в баскетболе
Чемпионат Турции по баскетболу